Clanfield (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Clanfield (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire